73-тите награди Златен глобус () се провеждат на 10 януари 2016 г. в Бевърли Хилс. Водещ на церемонията за четвърти път е Рики Джървейз. Номинациите са обявени на 10 декември 2015 г.

Множество номинации 

По две номинации получават:
 Алисия Викандер за „Момичето от Дания“ и „Ex Machina: Бог от машината“
 Идрис Елба за „Beasts of No Nation“ и „Лутър“
 Том Маккарти за сценарий и режисура на „Спотлайт“
 Марк Райланс за „Мостът на шпионите“ и „Wolf Hall“
 Лили Томлин за „Grandma“ и „Грейс и Франки“

Награди и номинации по категория

Кино

Телевизия

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите Златен глобус

2016 година в Северна Америка
Култура в Бевърли Хилс
Златен глобус